Амано Есітака () — відомий японський художник-аніматор, режисер та сценарист, актор. Народився 28 липня 1952-го року. Працює з такими напрямками, як: фантастика, фентезі, мультфільм. Відомий своїми ілюстраціями до «Vampire Hunter D», «Яйце Янгола» і створенням дизайну персонажів, ілюстрацій та логотипів до серії відеоігор «Final Fantasy». Усього робіт 10, з 1973-го по 2014-го року.

Ілюстрації 
 Genji
 Rampo
 Vampire Hunter D
 Guin Saga
 The Sandman: The Dream Hunters
 The Heroic Legend of Arslan
 Sohryuden: Legend of the Dragon Kings
 Elektra and Wolverine: The Redeemer
 Yoshitaka Amano: The Sky (колекція ілюстрацій із серії Final Fantasy)
 Galneryus

Ігри 
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; text-align: center;"
! Назва !! Дата випуску !! Платформа !! Роль
|-
! Final Fantasy I
|| 1987 || NES || Дизайнер персонажів, логотипу, графіки, карти світу
|-
! Final Fantasy II
|| 1988 || NES || Дизайнер персонажів, логотипу, графіки, карти світу
|-
! First Queen
|| 1988 || PC98 & X68000 || Дизайн обкладинки
|-
! Duel
|| 1989 || PC88 || Дизайн обкладинки
|-
! Duel98
|| 1989 || PC98 || Дизайн обкладинки
|-
! Final Fantasy III
|| 1990 || NES || Дизайнер персонажів, логотипу, графіки, карти мвіту
|-
! First Queen 2
|| 1990 || PC98 & X68000 || Дизайн обкладинки
|-
! Final Fantasy IV
|| 1991 || SNES || Дизайнер персонажів, логотипу, графіки, карти світу
|-
! Final Fantasy V
|| 1992 || SNES || Дизайнер персонажів, логотипу, графіки, карти світу
|-
! Kawanakajima Ibunroku
|| 1992 || PC98 || Дизайн обкладинки
|-
! First Queen 3
|| 1993 || PC98 || Дизайн обкладинки
|-
! Final Fantasy VI
|| 1994 || SNES || Дизайнер персонажів, логотипу, графіки, карти світу
|-
! Front Mission
|| 1995 || SNES || Дизайнер персонажів
|-
! Maten Densetsu
|| 1995 || SNES || Дизайнер персонажів
|-
! Front Mission: Gun Hazard
|| 1996 || SNES || Дизайнер персонажів
|-
! Final Fantasy VII
|| 1997 || PlayStation || Дизайнер логотипу, карти світу
|-
! Kartia: World of Fate
|| 1998 || PlayStation || Дизайнер графіки
|-
! Final Fantasy VIII
|| 1999 || PlayStation || Дизайнер логотипу, карти мвіту
|-
! Final Fantasy IX
|| 2000 || PlayStation || Дизайнер персонажів, карти світу
|-
! l Dorado Gate Vol. 1 to 7
|| 2000—2001 || Sega Dreamcast || Художній керівник
|-
! Final Fantasy X
|| 2001 || PlayStation 2 || Дизайнер персонажів, логотипу, графіки
|-
! Final Fantasy X-2
|| 2001 || PlayStation 2 || Дизайнер логотипу і графіки
|-
! Final Fantasy XI
|| 2002 || MS Windows,PlayStation 2 & Xbox 360 || Дизайнер логотипу і графіки
|-
! Final Fantasy XII
|| 2006 || PlayStation 2 || Дизайнер логотипу і графіки
|-
! Final Fantasy XIII
|| 2009 || PlayStation 3 || Дизайнер логотипу
|-
! Final Fantasy XIV
|| 2010 || Windows || Дизайнер логотипу
|-
! Final Fantasy Type-0
|| 2011 || PlayStation Portable || Дизайнер логотипу
|-
! Final Fantasy XV
|| ? || PlayStation 4  Xbox One || Дизайнер логотипу і графіки
|-
|}

 Аніме 
  Kagaku Ninja Tai Gatchaman (1972)
  Genesis Climber Mospeada (1983)
  Okawari Boy Starzan-S (1984)
  Sei Jūshi Bismarck (1984)
  Tekkaman The Space Knight (1984)
  Tenshi no Tamago (1985)
  Amon Saga (1986)
  Casshan OVA (1993)
  Time Bokkan Фільмографія 
  Готель «Нова троянда»'' (1998)

Примітки

Посилання 
 Amano in pinkwork city (interview sound & video)
 Amano's World — The Art of Yoshitaka Amano (Japanese website with blog)
 Amano's World — The Art of Yoshitaka Amano (English website)
 The Art of Yoshitaka Amano (fansite)
 Atma's Amano Final Fantasy Gallery (fansite)
 L'Art de Yoshitaka Amano (French fansite with an English version)
 A Day in the Life of Yoshitaka Amano (videos and interview)
 Yoshitaka Amano's work on Marvel.com
 Interview at Official Dark Horse Website
 Амано Есітака
 Художник на «КіноПошук»

Дизайнери персонажів аніме
Художники-фантасти Японії